Нантер:

 Нантер — город во Франции, административный центр департамента О-де-Сен.
 Нантер — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс .
 Нантер — французский баскетбольный клуб из города Нантер.